Budapest est la capitale de la Hongrie.

Cinéma 

 Budapest, un film brésilien de Walter Carvalho sorti en 2009
 Budapest, une série pornographique lesbienne américaine produite par les Studios Girlfriends Films à partir de 2010
 The Grand Budapest Hotel, un film réalisé par Wes Anderson sorti en 2014
 Budapest, un film français réalisé par Xavier Gens sorti en 2018

Musique 
 Budapest, un single extrait de l'album studio Wanted on Voyage (2014) du chanteur britannique George Ezra

Personnalité 
 Zsuzsanna Budapest (née en 1940), le nom de plume de Zsuzsanna Mokcsay

Divers 
 Budapest, voilier monocoque de course au large (1996)
 Gambit de Budapest, une ouverture du jeu d'échecs